Franković ist der Nachname von

 Tihomir Franković (* 1970), kroatischer Ruderer
 Valner Franković (* 1968), kroatischer Handballspieler